Het Engelse woord voor troepialen, echte lijsters of specifiek de merel
 Lockheed SR-71 (Blackbird), een tweepersoons militair verkenningsvliegtuig

Muziek:
 Blackbird (The Beatles), een nummer uit 1968 van de Britse popgroep The Beatles
 Blackbird (Alter Bridge), een album uit 2007 van de Amerikaanse rock- en metalband Alter Bridge
 Blackbird (Fat Freddy's Drop), een album uit 2013 van de Nieuw-Zeelandse band Fat Freddy's Drop
 Blackbird (band), een Spaanse rockband
 Blackbird (zangeres), een Nederlands zangeres

Films:
 Blackbird (2007), een film uit 2007 van Adam Rapp
 Blackbird (2012), een film uit 2012 van Stefan Ruzowitzky
 Blackbird (2019), een film uit 2019 van Roger Michell